Il campionato Europeo Velocità 1990 è stato la decima edizione della competizione motociclistica Europea.

Stagione 
La conformazione del campionato cambia significativamente rispetto alle annate precedentiː le classi 125, 250 e sidecar rimangono in calendario mentre le classi 80 e 500 sono soppresse. Vengono inoltre introdotte due nuove categorieː la Superbike e la Supersport.

Nella classe 125 lo spagnolo Xavier Debón, su Cobas, vince tre gare, sale sul podio in altre tre occasioni e chiude con dieci punti di margine su Gimmi Bosio, su Aprilia, vincitore di quattro prove. Terzo, leggermente più staccato, si classifica Arie Molenaar su Honda. Nella classe 250 gli olandesi Leon van der Heijden e Patrick van den Goorbergh insieme all'italiano Stefano Pennese chiudono il campionato con lo stesso numero di puntiː 97. Il titolo va a van der Heijden in virtù del maggior numero di gare vinte.

La prima edizione della Supersport vede prevalere nettamente i piloti Yamaha che occupano tutte le posizioni di alta classifica (unico pilota Kawasaki nei primi tredici è lo svedese Mats Bosson che chiude all'ottavo posto in campionato). Il titolo va a Howard-John Selby
per un solo punto sul suo connazionale Dave Leach. Terzo un altro britannicoː Ian Simpson, più staccato in classifica. Due piloti a pari punti anche nella categoria Superbike dove lo statunitense Richard Arnaiz, con quattro vittorie, fa suo il titolo mentre il tedesco Sven Seidel, con tre vittorie, chiude secondo. Terzo, a quasi trenta punti dalla coppia di testa si classifica Steve Manley su Yamaha.

Nei sidecar la coppia composta da Darren e Sean Dixon conquista il titolo continentale con quattro punti di margine sugli olandesi Jos van Stekelenburg e Rinie Bettgens; entrambi gli equipaggi, come anche i terzi classificati, utilizzano una LCR motorizzata Yamaha.

Calendario

Sistema di punteggio

Le classi

Classe 125 
Fonte:

Classe 250 
Fonte:

Supersport 
Fonte:

Superbike 
Fonte:

Classe sidecar 
Fonte:

Nella tabella sottostanteː
Sono indicati i primi dieci equipaggi classificati.
Dove non indicata la nazionalità del passeggero si intende uguale a quella del pilota.

Note

Collegamenti esterni 
 

1990
Serie e competizioni motoristiche nel 1990